L'US Pro 1985 s'est déroulé du 8 au 14 juillet sur surface dure et a été remporté par le Suédois Mats Wilander.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Voir aussi

Article connexe 
 Saison 1985 de l'ATP

Liens externes 
  Site de l'ATP

ATP 1985
Tennis masculin en 1985
Compétition de tennis à Boston
Tennis aux États-Unis en 1985
Tennis en juillet 1985